Гран-при Италии 1980 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе «Автодром имени Дино Феррари» в Имоле, Италия. Соревнования состоялись 14 сентября 1980 года.

Гонка 

|}

События гонки 
 Поул-позиция: Рене Арну - 1:33,988
 Быстрый круг: Алан Джонс - 1:36,089
 Круги лидирования:
 Рене Арну 2 кругов (1-2)
 Жан-Пьер Жабуи 1 круг (3)
 Нельсон Пике 57 кругов (4-60)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии